Гран-при Японии 2004 года — семнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2004 года. Прошёл на автодроме Судзука в Японии. Соревнования состоялись 10 октября 2004 года.

Из-за тайфуна Ма-ань первая квалификационная сессия была перенесена на субботу, а вторая — на воскресенье. Старт был дан во время дождя. Ральф Шумахер и Марк Уэббер смогли значительно улучшить свои стартовые позиции, проведя квалификацию в начале сессии.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Михаэль Шумахер 1:33,542
 Лучший круг: Рубенс Баррикелло 1:30,730
 Последняя гонка для Оливье Паниса

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Японии
События 10 октября
Октябрь 2004 года
Спорт в Японии в 2004 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке